Jorge Robledo ist der Name folgender Personen:

* Jorge Robledo (Konquistador) (1500–1546), spanischer Konquistador
 Jorge Robledo Oliver (1926–1989), chilenischer Fußballspieler, siehe George Robledo
 Jorge Robledo Ortiz (1917–1990), kolumbianischer Schriftsteller 
 Jorge Enrique Robledo Castillo (* 1950), kolumbianischer Politiker